Eiben bezeichnet:

 Eiben, eine Pflanzengattung

Eiben ist der Familienname folgender Personen:
 Henrik Eiben (* 1975), deutscher Zeichner, Maler und Bildhauer
 István Eiben (1902–1958), ungarischer Kameramann
 Karl Emmerich-Eiben (1853–1917), deutscher theosophischer Autor
 Manfred Eiben (* 1953), deutscher Fußballtorhüter
 Reinhard Eiben (* 1951), deutscher Kanute

Eiben ist der Ortsname von

 Eiben bei Münchberg, Ortsteil der Stadt Münchberg, Landkreis Hof, Bayern
 Eiben bei Weißdorf, Ortsteil der Gemeinde Weißdorf, Landkreis Hof, Bayern
 Obere Eiben, Ortsteil der Stadt Münchberg, Landkreis Hof, Bayern
 Untere Eiben, Ortsteil der Stadt Münchberg, Landkreis Hof, Bayern

Siehe auch:
 Eibe (Begriffsklärung)
 Eyben